Termin RFAE ima više značenja.
 D-glicero-beta-D-mano-heptoza-7-fosfat kinaza, enzim
 D-glicero-beta-D-mano-heptoza 1-fosfat adenililtransferaza, enzim